Hans Christer Holund (ur. 25 lutego 1989 w Oslo) – norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Hans Christer Holund pojawił się 4 marca 2006 roku w zawodach FIS Race w Røros. Zajął wtedy 88. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Na rozgrywanych w 2008 roku mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta zwyciężył na dystansie 10 km stylem klasycznym, a wspólnie z kolegami z reprezentacji był czwarty w sztafecie. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Praz de Lys – Sommand zdobył brązowe medale sztafecie i biegu łączonym na 20 km.

W Pucharze Świata zadebiutował 8 marca 2009 roku w Lahti, gdzie zajął 52. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył dopiero blisko cztery lata później - 16 marca 2013 roku w Oslo był szesnasty w biegu na 50 km stylem dowolnym. Były to jego jedyne punkty w sezonie 2012/2013, który zakończył na 130. miejscu w klasyfikacji generalnej. Na podium zawodów PŚ po raz pierwszy stanął 5 grudnia 2015 roku w Lillehammer, gdzie rywalizację w biegu łączonym ukończył na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie dwaj rodacy: Martin Johnsrud Sundby i Niklas Dyrhaug.

W 2017 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Lahti, gdzie zajął dziesiąte miejsce na dystansie 50 km techniką dowolną. W tej samej konkurencji zdobył złoty medal podczas mistrzostw świata w Seefeld w 2019 roku. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Oberstdorfie zdobył trzy medale. Najpierw zajął trzecie miejsce w biegu łączonym, przegrywając tylko z Rosjaninem Aleksandrem Bolszunowem i swym rodakiem - Simenem Hegstadem Krügerem. Następnie zwyciężył w biegu na 15 km stylem dowolnym, wyprzedzając Krügera i kolejnego Norwega - Haralda Østberga Amundsena. Ponadto razem z Pålem Golbergiem, Emilem Iversenem i Johannesem Høsflotem Klæbo wygrał także w sztafecie.

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku wywalczył brązowy medal w biegu łączonym. Lepsi okazali się jedynie Simen Hegstad Krüger i Martin Johnsrud Sundby. Był tam także szósty w biegu na 15 km stylem dowolnym i na dystansie 50 km techniką klasyczną. Podczas igrzysk w Pekinie w 2022 roku wspólnie z Golbergiem, Iversenem i Klæbo zajął drugie miejsce w sztafecie. Blisko podium był też w biegu na 15 km klasykiem i biegu łączonym, przegrywając walkę o medal odpowiednio z Klæbo i Iivo Niskanenem z Finlandii.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów indywidualnych PŚ chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Oslo
Urodzeni w 1989